Henry Dundas kan syfta på:

 Henry Dundas, 1:e viscount Melville (1742–1811), brittisk politiker
 Henry Dundas, 3:e viscount Melville (1801–1876), brittisk militär
 Henry Dundas, 7:e viscount Melville (1873–1935), brittisk peer